Kleekamp ist der Name folgender Orte:

 Kleekamp (Borgholzhausen), Ortsteil der Stadt Borgholzhausen im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen
 Kleekamp (Oberhausen), Siedlung im Stadtbezirk Sterkrade der Stadt Oberhausen in Nordrhein-Westfalen
 Kleekamp (Ventschow), Ortsteil der Gemeinde Ventschow im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern

Steht für:
 Kleekamp, historischer Flurname in Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt, Deutschland